Hèlvia (mare de Sèneca), esposa de Marc Anneu Sèneca
 Gens Hèlvia, família romana